

Persone
 Anders Zachariassen (1991) – pallamanista danese
 Høgni Zachariassen (1982) – calciatore faroese
 Kristoffer Zachariassen (1994) – calciatore norvegese
 Søren Zachariassen (1837-1915) – imprenditore, marinaio e cacciatore norvegese
 Sverre Zachariassen (1919-2002) – calciatore norvegese

Altro
 144769 Zachariassen – asteroide della fascia principale